El término H+ puede referirse a:
 el nombre asignado por IUPAC al catión hidrógeno, llamado hidrón o H+.
 la serie web H+: The Digital Series, emitida por YouTube.
El transhumanismo, movimiento cultural e intelectual.